Лавиния Фонтана (; ,  — , ) — итальянская художница болонской школы, представительница раннего барокко.

Биография 

Лавиния Фонтана родилась в Болонье в 1552 году. Она была крещена 24 августа 1552 года в соборе Святого Петра. Дочь художника болонской школы Просперо Фонтана. Её старшая сестра Эмилия скончалась в 1568 году, когда Лавинии было шестнадцать. Начиная с 1580-х годов Лавиния достигла большой известности как автор портретов дам высшего общества Болоньи. С 1603 г. по приглашению папы Климента VIII работала в Риме. В 1604 году становится официальной художницей-портретисткой при дворе Римского папы Павла V. В 1611 году Феличе Антонио Казони преподносит ей бронзовый медальон с её портретом. Её крупнейшая работа — алтарный образ «Мученичество Святого Стефана» (1604) для церкви Сан-Паоло фуори ле Мура — погибла в 1823 году.

Художница умерла в 1614 году в Риме и была похоронена в Базилике Святой Марии над Минервой.

За всю свою жизнь написала 135 картин. Является первой художницей, которую избрали в римскую Академию.

Некоторые произведения 
 Sacra Famiglia con San Giovannino (ок.1575)
 Autoritratto alla spinetta con la fantesca (ок.1580)
 Noli Me Tangere (1581, Уффици)
 Deposizione (1581, Корнелл)
 Ritratto di Nobildonna (ок. 1584)
 La Madonna Assunta di Ponte Santo e i santi Cassiano e Pier Crisologo (Имола)
 Assunzione della Vergine (Болонья)
 Ritratto di Antoníetta Gonzalvus (1594—1595, Блуа)
 Visione di san Giacinto (1599)
 Vergine e S.Giacinto (Рим)
 Lapidazione di Santo Stefano (1604, Рим)

Примечания

Литература 
 Cantaro M.T. Lavinia Fontana, bolognese: «pittora singolare», 1552—1614. Milano: Jandi Sapi, 1989.
 Chadwick W. Women, Art, and Society. Lindon: Thames and Hudson, 1990.
 Grieco S.F.M., Johnson G.A. Picturing women in Renaissance and Baroque Italy. Cambridge; New York : Cambridge UP, 1997.
 Murphy C. Lavinia Fontana: a painter and her patrons in sixteenth-century Bologna. New Haven : Yale University Press, 2003.
 Hawes L. The vanishing point: a story of Lavinia Fontana: a novel. Boston: Houghton Mifflin, 2004.

Ссылки 
 Работы в музеях мира
 [womenshistory.about.com/od/laviniafontana/Lavinia_Fontana_Renaissance_Woman_Painter.htm]

Художницы по алфавиту
Итальянские художники маньеризма
Художницы Италии
Художники Италии XVI века
Художники Италии XVII века
Художники Болонской школы